Ob kan verwijzen naar:
Ob (rivier), een rivier in Siberisch Rusland

OB kan verwijzen naar:
Openbare Bibliotheek, bibliotheek voor een algemeen publiek
OB-tampons, een merk tampons
OB-partij
Opel & Beschlag, een historisch merk van motorfietsen
Orde van Birma, een Britse onderscheiding voor verdienste
Odense BK, een Deense voetbalclub in de Superliga

Omzetbelasting, belasting toegevoegde waarde (BTW)
Open baffle, open-klankboord of dipool-luidspreker
Outside broadcasting - directe tv-transmissie buiten een studio